Rapače su naselje u općini Tuzla, Federacija BiH, BiH.

Crkva 
Naselje Rapače pripada župi sv. Franje Asiškog u Šikari.

Infrastruktura 
Rapače su polovicom 2016. loše stajali s prometnom infrastrukturom. Preko sedam godina su bez rasvjete.

Šport 
 Vihor, nogometni klub

Stanovništvo

Poznate osobe 
fra Blaž Josić, hrv. pjesnik latinist

Izvori 

Naseljena mjesta u Tuzli